Чишки — название населённых пунктов:

Россия 
 Чишки — село в Грозненском районе Чечни.

Украина 
 Чишки — село в Золочевском районе Львовской области.
 Чишки — село в Яворовском районе Львовской области.
 Чишки — село во Львовском районе Львовской области.